Улу-Узень — назва села Генеральське Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року
 Улу-Узень, Алушта — річка в Криму, впадає в Чорне море в м. Алушта
 Східний Улу-Узень — річка в ущелині Хапхал, Крим. Впадає в Чорне море в нп. Сонячногірське
 Улу-Узень, с. Сонячногірське — річка в Криму, впадає в Чорне море поблизу с. Сонячногірське